John Moore (anarquista) (1957 – 2002), anarquista britànic.
 John Moore (director) (Dundalk, 1970), director de cinema, productor i escriptor irlandès.
 John Moore (general) (Glasgow, 1761 – La Corunya, 1809), general britànic.